Alaska este un nume propriu asociat cel mai adesea cu una din cele patru entități teritoriale ale Statelor Unite ale Americii, după cum urmează

 Alaska  este stat al Statelor Unite ale Americii de la 3 ianuarie 1959,  
 Alaska (teritoriu SUA), fost teritoriu organizat al SUA, existând între 1912 și 1959, 
 Districtul Alaska, denominarea entității administrative Alaska între 1884 și 1912
 Departamentul Alaska, denumirea entității administrative Alaska între 1867 (data achiziționării acesteia prin Alaska Purchase) și 1884

Alaska se mai poate referi și la:

Denumiri geografice 

 Golful Alaska.
 Curentul Alaska, curent de apă caldă din Oceanul Pacific.
 Alaska Highway, drum relativ modernizat ce unește Statele Unite continentale, trecând prin vestul Canadei, cu statul Alaska.
 Alaska, Michigan, SUA, zonă neîncorporată în Caledonia Township, Kent County, Michigan, SUA.
 Peninsula Alaska, peninsulă ce aparține Statelor Unite.
 Lanțul muntos Alaska, lanț muntos ce se găsește în vestul Canadei și al Statelor Unite.
 Alaska Standard Time Zone, regiune geografică al cărei timp oficial se calculează prin scăderea a 9 ore din Coordinated Universal Time.
 Alaska Township, , localitate în Statele Unite ale Americii.

Filme de lung sau scurt metraj 

 Alaska (2003 film), film canadian de televiziune.
 Alaska (1997 film), film irlandez.
 Alaska (film), film american realizat în 1996, regizat de Fraser Clarke Heston.
 Alaska (1989 film), film de scurt metraj olandez.
 Alaska (1968 film), film scurt vest-german.
 Alaska (1944 film), film realizat în 1944.
 Alaska (1930 film), film de scurt metraj.

Muzicieni, grupuri muzicale și lucrări muzicale 

 Alaska!, trupă americană de indie rock.
 Alaska (album), album muzical al trupei Alaska!
 Alaska (band), trupă britanică de melancholic rock.
 Alaska (Quebec band), trupă canadiană de ska.
 Alaska (singer) (born 1963), solistă muzicală spaniolă celebră în lumea hispanică.
 Alaska (Between the Buried and Me album), album muzical al trupei Between the Buried and Me.

Alte înțelesuri 

 Alaska (roman), roman de James A. Michener, publicat în 1988.
 Alaska Airlines, companie aeriană americană deservind diferite orașe în America de Nord.
 Ziua Alaskăi, 18 octombrie, comemorează ziua transferării Alaskăi din posesia Rusiei țariste în cea a Statelor Unite ale Americii, moment petrecut la 18 octombrie 1867.
 Alaska Railroad, cale ferată de clasa a doua.
 Baked Alaska, desert conținând înghețată.
 USS Alaska, nume a mai multor vase ale Marinei SUA.

Nume proprii
+